Кукры-Игол:

Реки
 Кукры-Игол (приток Большого Мёгтыгъёгана)
 Кукры-Игол (приток Покольки)